Ліщук — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ліщук Адольф Іванович (1937—2022) — радянський та український учений, фізіолог рослин та еколог, доктор біологічних наук (1991), професор (1998); академік Національної академії аграрних наук України (1995).
 Ліщук Валерій Іванович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщук Василь Вікторович (1983—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Ліщук Віталій Леонідович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщук Максим Валерійович (1998)-офіцер Військово-Морських сил Збройних сил України.
 Ліщук Олександр Сергійович (нар. 1986) — український футболіст, Півзахисник МФК Миколаїв.
 Ліщук Ольга Миколаївна (нар. 1966) — українська письменниця, композиторка, член НСПУ.
 Ліщук Руслан Володимирович (1978—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщук Сергій Володимирович (1982) — український баскетболіст, важкий форвард.
 Ліщук Станіслав Валерійович (2003)-матрос Військово-Морських сил Збройних сил України.

Див. також 
 Лещук
 Поліщук

Українські прізвища
Прізвища на -ук